Denumirea de Oreșene se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Oreșene, un sat în comuna Iablanița, regiunea Loveci;
 Oreșene, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra.